Adhemar Geerebaert, Vlaamse jezuïet en leraar
Adhemar van Angoulême
Adhemar van Le Puy of Adhemar van Monteil, bisschop en kruisvaarder
Château des Adhémar, kasteel naar hem genoemd
Adhémar van Bourbon
Adhémar Jean Claude Barré de Saint-Venant, wis- en natuurkundige
Adhémar d'Alcantara, Belgische politicus
 Adhemar (stripfiguur)
Zie ook:
Adhemarius, een vlindergeslacht